El Vinculo ou l'une de ses graphies peut désigner :

El Vínculo : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 El Vínculo : capitale de la paroisse civile d'El Vínculo, dans la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme